Margaretenhof – frazione della città tedesca di Gransee
 Margaretenhof – frazione del comune tedesco di Steinhöfel